La Dôle est un vin suisse, assemblage de pinot noir et de gamay.
 La Dôle est un sommet du Jura vaudois, en Suisse.
 Orthographe ancienne du nom de la ville de Dole dans le Jura.

Voir aussi 
 Mareuil-en-Dôle

Homonymie de toponyme